Нижегородская государственная областная телерадиокомпания «ННТВ» — вещательная организация Нижегородской области. Действует в форме государственного бюджетного учреждения.

История 
Телекомпания ННТВ была учреждена в 1988 году Нижегородским областным Советом народных депутатов. Первое время на 4 ТВК вещала Образовательная программа ЦТ вместе с логотипом ННТВ. Позже транслировались Российские университеты с 7:00 до 18:00, дальше — ННТВ. Сегодня её учредителем является Правительство Нижегородской области. Первая программа ННТВ вышла в эфир в 1992 году.

До 31 декабря 2006 года за пределами Нижнего Новгорода вещание осуществлялось совместно с каналом НТР по будням с 18:00 до 0:00, по субботам с 14:00 до 0:00 и по воскресеньям с 15:00 до 0:00.

С 1993 по 2008 гг. генеральным директором ННТВ являлась Ольга Носкова. С января 2008 г. по май 2013 гг. канал возглявлял Александр Нехорошев.

Летом 2008 года ННТВ выступила инициатором проведения фестиваля лодочников-самодельщиков, воссоздающих исторические маломерные суда Волжского бассейна. «Соколки», «великовражки» и другие произведения лодочного искусства, построенные оставшимися в живых мастерами-лодочниками, были представлены на фестивале «Весла на воду!» летом 2008 года на Гребном канале в Нижнем Новгороде. Осенью 2008 года ННТВ поддержала новую акцию — театральный фестиваль имени Евгения Евстигнеева — великого русского актёра, родившегося в районе Канавино Нижнего Новгорода. В 2009 году на канале ННТВ прошел фестиваль фильмов выдающегося нижегородца-кинорежиссера Александра Сокурова. А вслед за ним отметили 210 лет со дня рождения нижегородского барина Александра Пушкина.

Не без труда удалось в 2008 году начать сотрудничество с группой районных телекомпаний Нижегородской области. В результате родилась ежедневная программа «Край нижегородский», которая готовится силами тележурналистов из разных уголков Нижегородской области.

Сертифицированная компанией «Sony» в 2008 году передвижная телевизионная станция, собранная по собственному проекту инженерами ННТВ, позволяет радовать зрителей новыми программами из различных уголков Нижегородской области и самых разных отраслей жизни: фольклора, спорта, музыкальной и театральной жизни. Программы, которые подготовила ННТВ в сентябре 2009 году, посвящённые Александровским дням и пребыванию на Нижегородской земле Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла были высоко оценены в специальном Благодарственном письме, подписанном тогдашними Полномочным представителем Президента РФ в Приволжском федеральном округе Григорием Рапотой, Губернатором Нижегородской области Валерием Шанцевым и Архиепископом Нижегородским и Арзамасским Георгием.

В марте 2010 г. эфир принял три новых премьеры ННТВ: ток-шоу Георгия Молокина «В городе N» (о современном состоянии городского хозяйства Нижнего Новгорода), ситком Ильи Ластова «Коммуналка» (телесериал о том, как нижегородцы справляются с коммунальными проблемами) и ток-шоу «Семейный суп» с участием известных нижегородцев (ведущий — звезда арзамасского телевидения А. Матвеев).

Телекомпания ННТВ также занимается организацией трансляций домашних матчей чемпионата КХЛ команды «Торпедо».

В июне 2013 года пост генерального директора ННТВ занимает Дмитрий Анисимов.

С 11 июля 2017 года генеральным директором вновь стала Ольга Носкова, а Дмитрий Анисимов продолжил работу в статусе заместителя генерального директора.

С 31 июля 2017 года вещание канала по IPTV осуществляется круглосуточно, эфирное вещание идет по прежнему графику.

1 февраля 2018 года Ольга Носкова покинула пост генерального директора ННТВ.

1 июня 2018 года телеканал начал новый сезон под слоганом «Новое нижегородское телевидение», при этом проведя ребрендинг. Обновился логотип и оформление. Помимо этого телеканал перешел на новый формат вещания.

5 февраля 2019 года телеканал перешёл на широкий формат в 16:9.

28 февраля 2019 года телеканал окончательно перешёл в формат вещания HD.

Руководство

Генеральные директора 
 Ольга Носкова (1993—2008, 2017—2018);
 Александр Нехорошев (2008—2013);
 Дмитрий Анисимов (2013—2017);
 Елена Лебедева (с 1 февраля 2018 года).

Заместители генерального директора 
 Дмитрий Анисимов (с 2017 года).

Программы 
 Время новостей
 Время новостей. Экспресс-новости
 Время новостей. Итоги дня
 Время новостей. Итоги недели
 Патруль ННТВ
 Экипаж. Хроника происшествия
 "День за днём" с Ильёй Приходько и Оксаной Ткаченко
 Вакансии недели
 Экспертиза
 «Земля и люди» с Николаем Талановым
 Почти серьёзно
 Здравствуйте
 Победители
 Хет-трик
 Фабрика счастья
 Источник жизни
 Матчи Олимп-Первенства ФНЛ с участием ФК «Нижний Новгород».
 Матчи Континентальной хоккейной лиги с участием ХК «Торпедо».
 Матчи БК «Нижний Новгород».

Вещание

Эфирное 

 Ардатов — 49 ТВК
 Арзамас — 9 ТВК
 Белогорка — 29 ТВК
 Большое Мурашкино — 49 ТВК
 Вача — 44 ТВК
 Вознесенское — 53 ТВК
 Выкса — 59 ТВК
 Дзержинск — 4 ТВК
 Ковернино — 36 ТВК
 Красные Баки — 32 ТВК
 Лукоянов — 35 ТВК
 Нижний Новгород — 4 ТВК
 Павлово — 51 ТВК
 Первомайск — 49 ТВК
 Перевоз — 3 ТВК
 Саров — 10 ТВК
 Сергач — 24 ТВК
 Сеченово — 37 ТВК
 Сокольское — 27 ТВК
 Турань — 11 ТВК
 Урень — 36 ТВК
 Шахунья — 40 ТВК

Кабельные сети 
 Ростелеком
 МТС
 Дом.ru
 Билайн

Спутниковое вещание 
 Экспресс АМ7, 40,0° E; 11070 V 2820 3/4.
 Триколор
 НТВ Плюс

Интернет 
 Официальный сайт

Лица телеканала 
 Дмитрий Анисимов
 Александр Быков
 Григорий Ожигин
 Николай Таланов
 Оксана Ткаченко
 Илья Приходько
и другие…

Примечания 

Телекомпании России
Телеканалы России
Телеканалы на русском языке
Телеканалы Нижегородской области
Телеканалы Нижнего Новгорода
Телеканалы, запущенные в 1992 году
Вещательные организации субъектов РФ
Региональные государственные телеканалы России
Спутниковые телеканалы России
HD-телеканалы
Государственные бюджетные учреждения субъектов РФ